

Geografia 
 Ozan – comune francese nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi).
 Ozan – comune della contea di Hempstead, Arkansas (Stati Uniti d'America).

Persone 
 Ozan Kabak (2000 – ) – calciatore turco.
 Ozan Tufan (1995 – ) – calciatore turco.
 Ozan İpek (1986 – ) – calciatore turco.